La ligne 372 est une ancienne ligne du tramway de Courtrai de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Courtrai à Pecq à partir de 1952 jusque vers 1926.

Histoire 
 : concession du  « Courtrai - Bellegem - Pecq ».

 : mise en service en traction vapeur entre Courtrai Gare (Doorniksewijk) et Pecq Village, section Courtrai Gare (Doorniksewijk) - Bellegem Kruisstraat commune avec la ligne Courtrai - Mouscron () et nouvelle section () ; exploitation par l'Intercommunale de Courtrai (IC).

 : extension jusqu'à la gare de Pecq et création d'un dépôt (nouvelle section, ).

 : reprise de l'exploitation par la SNCV.

Vers  : fusion de la ligne avec la ligne 406 Tournai - Pecq du réseau de Tournai.

Infrastructure

Dépôts et stations

Exploitation

Horaires 
Tableaux : 372 (1931).

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Ligne de tramway 406
 Lignes de tramway de la SNCV

 

Ligne du tramway de Courtrai
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Hainaut
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Flandre-Occidentale
tram
tram
tram
tram
tram
tram